FBR – (Fast Breeder Reactor) – Reattore nucleare veloce autofertilizzante

Codici 
 FBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Bridger (Stati Uniti)